Siegmund Fraenkel ist der Name folgender Personen:

* Siegmund Fraenkel (Semitist) (1855–1909), deutscher Semitist
 Siegmund Fraenkel (Kaufmann) (1860–1925), deutscher Kaufmann und Politiker

Siehe auch:
 Sigmund Fraenkel